Mednarodni hram slavnih je lahko:

 Mednarodni hokejski hram slavnih
 Mednarodni motošportni hram slavnih
 Mednarodni košarkarski hram slavnih